Федюково — название населённых пунктов в России:

 Федюково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Федюково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Федюково — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Федюково — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Федюково — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Федюково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.